Ted fait notamment référence à :
 Ted, ancienne compagnie aérienne à bas prix américaine, filiale d'United Airlines ;
 TED — ou TED spread —, terme de finance désignant l'écart de rendement entre les emprunts d'État et les swaps sur les marchés de taux d'intérêt ;
 Ted, film de Seth MacFarlane sorti en 2012 ;
 , logiciel libre de traitement de texte pour les systèmes Unix et similaires ;

Prénom 
 Ted, diminutif de plusieurs prénoms anglo-saxons, comme Theodore (par exemple Theodore Kaczynski, terroriste américain plus connu sous le nom d'« Unabomber »), ou Edward (par exemple Edward Kennedy, homme politique américain) ;

Sigle 

TED est un sigle de trois lettres qui fait notamment référence à :

 TED (troubles envahissants du développement), troubles du développement parmi lesquels figurent l'autisme et le syndrome d'Asperger ; 
 TED (Technology, Entertainment and Design), série internationale de conférences qui a débuté en 1984 à Monterey en Californie et qui a abouti à la création de la plate-forme ted.com, site visité pour plus de 1,1 million de vidéos chaque jour, dont certaines sous-titrées en français; 
 TED (Tarn et Dadou), communauté de communes de 29 communes ;
 TED (Transport en département), réseau de transport en commun de Meurthe-et-Moselle ;
 TED (Transports en Dracénie), réseau de transport en commun de la communauté d'agglomération dracénoise ;
 TED (Tenders Electronic Daily), supplément du Journal officiel de l'Union européenne consacré aux marchés publics européens.
 TED (Elektronische Datenverarbeitung), Traitement électronique des données ;
 TED (Tablette pour une Éducation Digitale), un projet de TICE soutenu par le FSN (Fonds national pour la Société Numérique) qui propose des tablettes tactiles dédiées à l'enseignement pour le compte du Ministère français de l'Éducation nationale.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom américain